|}

Weblinks

Einzelnachweise 

!Stadtmitte
Krefeld-Stadtmitte